Osceola kan avse:

Geografi

USA
 Osceola, Arkansas
 Osceola, Iowa
 Osceola, Missouri
 Osceola, Nebraska
 Osceola, Fond du Lac County – Wisconsin
 Osceola, Polk County – Wisconsin
 Osceola County, Florida
 Osceola County, Iowa
 Osceola County, Michigan